Oświata i wychowanie w Toruniu – placówki oświatowe różnego rodzaju i szczebla zlokalizowane w Toruniu.

Charakterystyka 

W 2015 roku w Toruniu działało blisko 150 placówek oświatowych różnego rodzaju i szczebla, obok sieci placówek edukacyjnych prowadzonych przez władze Torunia, istniało również szeroko rozbudowane szkolnictwo niepubliczne. Oto one:
 33 przedszkola (w tym 16 niepublicznych)
 25 oddziałów przedszkolnych
 34 szkoły podstawowe (w tym 6 niepublicznych)
 27 gimnazjów (w tym 8 niepublicznych)
 16 liceów ogólnokształcących (w tym 3 niepublicznych)
 14 techników (w tym 2 niepublicznych)
 11 szkół zawodowych (w tym 3 niepublicznych)

Ponadto w Toruniu działa jedyne w województwie i w kraju Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące. Szkoła ta jest prowadzona przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. ULO należy do najlepszych szkół w kraju - Liceum w roku 2015 zajęło czwarte miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, natomiast w 2014 roku szkoła zajęła pierwsze miejsce w powyższym rankingu.

Statystyka 
W roku szkolnym 2015/2016 do placówek oświatowych w Toruniu - przedszkoli i szkół (w tym podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) – uczęszczało blisko 30 tys. dzieci i młodzieży, z którymi pracowało 2911 nauczycieli. Liczba etatów nauczycielskich wynosiła wówczas 3094,09, a pracowników administracji i obsługi 1151,16. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 1646 osób, to w toruńskich szkołach nauczyciele dyplomowani, mianowanych jest 1109, kontraktowych 109, a stażystów 47. Liczba oddziałów w przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2015/2016 przedstawiała się następująco:
 przedszkola: 102
 szkoły podstawowe: 455
 gimnazja: 194
 licea ogólnokształcące: 161
 technika: 137
 zasadnicze szkoły zawodowe: 22
 szkoły specjalne: 48
 szkoły muzyczne: 39

Nadzór i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
W Toruniu funkcjonują instytucje publiczne nadzorujące i wspomagające oświatę na obszarze miasta i części wschodniej województwa, są to: Kuratorium Oświaty – delegatura w Toruniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Niepubliczna Rodzinna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Toruńskie Stowarzyszenie Oświatowe, którego celem jest tworzenie nowych alternatywnych form edukacji dzieci i młodzieży.

W Toruniu działa także Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

Edukacja podstawowa

Przedszkola, publiczne 
W 2015 roku istniały następujące przedszkola:
 Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman, ul. Strumykowa 13
 Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy, ul. Stawisińskiego 7
 Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43/45
 Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Bydgoska 34
 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Dekerta 27/35
Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej, ul. Szosa Chełmińska 130
 Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Łąkowa 44
 Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 49
 Przedszkole Miejskie nr 9 im. Doroty Gellner, ul. Gagarina 130
 Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Rydygiera 12
 Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika, ul. Niesiołowskiego 4
 Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera, ul. Złota 1A
 Przedszkole Miejskie nr 13 im. Mikołaja Kopernika, ul. Konstytucji 3-Maja 14
 Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka, ul. Inowrocławska 44
 Przedszkole Miejskie nr 15 im. Czesława Janczarskiego, ul. Bażyńskich 22
 Przedszkole Miejskie nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. mjr. Sucharskiego 2
 Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina, ul. Gagarina 210

Oddziały przedszkolne, publiczne 
W 2015 roku istniały następujące oddziały przedszkolne:
 Oddział Przedszkolny w SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9
 Oddział Przedszkolny w SP nr 2, ul. Targowa 17
 Oddział Przedszkolny w SP nr 3, ul. Legionów 210
 Oddział Przedszkolny w SP nr 5, ul. Żwirki i Wigury 1
 Oddział Przedszkolny w SP nr 6, ul. Łąkowa 13
 Oddział Przedszkolny w SP nr 7, ul. Bema 66
 Oddział Przedszkolny w SP nr 11, ul. Gagarina 36
 Oddział Przedszkolny w SP nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
 Oddział Przedszkolny w SP nr 17, ul. Rudacka 15
 Oddział Przedszkolny w SP nr 23, ul. Osikowa 11
 Oddział Przedszkolny w SP nr 27, ul. Turystyczna 19
 Oddział Przedszkolny w SP nr 32, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
 Oddział Przedszkolny w SP nr 35, ul. Krynicka 8
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 5, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1/5
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 6, ul. Dziewulskiego 41c
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 8, ul. Łyskowskiego 28
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 9, ul. Rzepakowa 7/9
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 14, ul. Hallera 79
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 15, ul. Paderewskiego 5/11
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 16, ul. Dziewulskiego 2
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 24, ul. Ogrodowa 3/5
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 26, ul. Fałata 88/90
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 28, ul. Przy Skarpie 13
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 31, ul. Dziewulskiego 41 b
 Oddział Przedszkolny w ZS nr 34, ul. Włocławska 237/239

Przedszkola, niepubliczne 
W 2015 roku istniały następujące przedszkola:
 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Mały Książę, ul. Jęczmienna 4
 Prywatne Przedszkole Calineczka, ul. Osiedlowa 53
 Prywatne Przedszkole Krasnal, ul. Lelewela 5
 Prywatne Przedszkole Pod Muchomorkiem, ul. Szosa Chełmińska 226a
 Przedszkole Alfik, ul. Dziewulskiego 31
 Przedszkole Montessoń Akademia Eugeniusza, ul. Renklodowa 2
 Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek, ul. Lubicka 18
 Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino, ul. Droga Trzeposka 19/23
 Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka, ul. Gościnna 8
 Przedszkole Niepubliczne Kangurek, ul. Rakowicza 3
 Przedszkole Niepubliczne Katarzynka, ul. Konstytucji 3 Maja 14
 Przedszkole Niepubliczne Leśny Ludek, ul. Mickiewicza 46
 Przedszkole Niepubliczne Raczek, ul. Przy Kaszowniku 7
 Przedszkole Prywatne Pinokio, u. Reja 13
 Przedszkole Prywatne Słoneczko, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 8
 Przedszkole Violinek, ul. Poznańska 49

Szkoły podstawowe, publiczne 

W 2015 roku istniały następujące szkoły podstawowe:
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestnictwa Strajku Szkolnego 1906-1907, ul. Wielkie Garbary 9
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Targowa 17
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego, ul. Legionów 210
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II ul. Żwirki i Wigury 49
 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Żwirki i Wigury 1
 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Łąkowa 13
 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Bema 66
 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28
 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rzepakowa 7/9
 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bażyńskich 30/36
 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy, ul. Gagarina 36
 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II, ul. Krasińskiego 45/47
 Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Hallera 79
 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego, ul. Paderewskiego 5/11
 Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Dziewulskiego 2
 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Generała Bema, ul. Rudacka 26-32 (Budynek z XIX wieku)
 Szkoła Podstawowa nr 18, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1/5
 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Osikowa 11
 Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ogrodowa 3/5
 Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Turystyczna 19
 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13
 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Dziewulskiego 41B
 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Bolta 14
 Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Włocławska 237/239
 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Krynicka 8

Szkoły podstawowe specjalne, publiczne 
W 2015 roku istniały następujące szkoły podstawowe:
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19, ul. Dziewulskiego 41
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, ul. Fałata 88/90

Szkoła podstawowa dla dorosłych , publiczna 
W 2015 roku istniała następująca szkoła podstawowa:
 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, ul. Pająkowskiego 44

Szkoły podstawowe, niepubliczne 
W 2015 roku istniały następujące szkoły podstawowe:
 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego, ul. Dziewulskiego 24 a
 Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja, ul. Bolta 12
 Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Storczykowa 66A
 Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Żółkiewskiego 46
 Butterfly School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, ul. Dekerta 24
 Modern Academy Prywatna Szkoła Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 67

Gimnazja, niepubliczne 
W 2015 roku istniały następujące gimnazja:
 Społeczne Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, ul. Dziewulskiego 24
 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Storczykowa 66A
 Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacja, ul. Bolta 12
 Szkoła Laboratorium - Gimnazjum, ul. Stawisińskiego 7
 Społeczne Gimnazjum Językowe, ul. Żółkiewskiego 46
 Gimnazjum dla Dorosłych, ul. Osikowa 15
 Gimnazjum dla Dorosłych TWP, ul. Morcinka 13
 Gimnazjum dla Dorosłych, ul. Żwirki i Wigury 49

Edukacja ponadgimnazjalna

Licea ogólnokształcące, publiczne 
W 2015 roku istniały następujące licea ogólnokształcące:
 Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, ul. Szosa Chełmińska 83
 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1
 II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
 III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Raszei 1
 IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 1/5
 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 34 (Budynek z 1904 roku)
VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Wojska Polskiego 47A
VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman, ul. Batorego 39 B
 VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 33/35
 IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Rydygiera 12A
 X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha, pl. św. Katarzyny 9
 XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Targowa 36/38

Licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne 
W 2015 roku istniały następujące licea dla dorosłych:
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, pl. św. Katarzyny 8
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, pl. św. Katarzyny 8

Licea ogólnokształcące, niepubliczne 
W 2015 roku istniały następujące licea ogólnokształcące:
 Katolickie Liceum Akademickie, ul. Młodzieżowa 29
 Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Poznańska 49
 Społeczne Liceum Ogólnokształcące o Profilu Menedżerskim, ul. Żółkiewskiego 46

Technika, publiczne 

W 2015 roku istniały następujące technika:
 Technikum nr 1, ul. Grunwaldzka 39
Technikum nr 3, ul. Osikowa 15
 Technikum nr 4, ul. Legionów 19/25
 Technikum nr 5, ul. św. Józefa 26
 Technikum nr 6, ul. Fałata 88/90
 Technikum nr 7, ul. Grunwaldzka 25b
 Technikum nr 8, ul. Grunwaldzka 33/35
Technikum nr 9, ul. Batorego 43/49
 Technikum nr 13, ul. Targowa 36/38
Technikum Uzupełniające nr 3, ul. Osikowa 15

Technika dla dorosłych, publiczne 
W 2015 roku istniały następujące technika dla dorosłych:
 Technikum dla Dorosłych, pl. św. Katarzyny 8
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, pl. św. Katarzyny 8

Technika, niepubliczne 
W 2015 roku istniały następujące technika:
 Franciszkańskie Technikum, ul. Poznańska 49
 Toruńskie Technikum Informacyjne, ul. Szosa Chełmińska 70

Szkoła zawodowa specjalna 
W 2015 roku istniała następująca szkoła zawodowa specjalna:
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Żwirki i Wigury 15/21

Szkoły zawodowe, niepubliczne 
W 2015 roku istniały następujące szkoły zawodowe:
 Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, ul. Żółkiewskiego 46b
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa "BLOK", ul. Batorego 37/41
 Zasadnicza Skoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ZDZ, ul Żółkiewskiego 37/41

Szkolnictwo artystyczne, medyczne i sportowe

Szkolnictwo artystyczne 
 Policealne Studium Edukacji Praktyk Teatralnych – studium działa od 2000 roku
 Szkoła Muzyczna Yamaha – istnieje od 1998 roku (aktualnie trwa budowa nowego gmachu szkolnego)
 Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu – nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury, powstała w 1921 roku
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej, istnieje od 1996 roku

Szkolnictwo medyczne 
 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, istnieje od 1959 roku
 Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych

Szkolnictwo sportowe 
 Szkoła Mistrzostwa Sportowego – szkoła sportowa stwarza ofertę dla uzdolnionej młodzieży z całego regionu, trenują w niej wioślarze i kolarze, powstała w 1997 roku

Inne instytucje 
W Toruniu działają również placówki opiekuńczo-wychowawcze takie jak „Młody Las”, rodzinne domy dziecka i inne. W mieście swoją siedzibę ma również Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny.

Przypisy 

Oświata w Toruniu